A Decade of Destruction — сборник лучших песен американской хеви-метал-группы Five Finger Death Punch, вышедший 1 декабря 2017 года на лейбле Prospect Park. В сборник вошли песни со всех предыдущих альбомов группы, а также два новых сингла — «Trouble» и кавер на песню «Gone Away» группы The Offspring. Новые песни позже вошли в седьмой альбом группы And Justice for None.

Создание 
В апреле 2016 года Prospect Park подали на группу в суд за то, что они начали работать над новым альбомом без согласия лейбла, а также нарушили условия контракта, по которому группа должна была составить сборник лучших хитов. В октябре 2017 года, после 18 месяцев разбирательств, группа и лейбл пришли к согласию, в результате которого группа анонсировала выпуск сборника в декабре, а выпуск нового альбома отложила на следующий год. Также было отмечено, что в сборник войдут две ранее не выпущенные песни.

По словам Джереми Спенсера, ударника группы, первый вопрос, который у него возник после предложения создать сборник, был «а достаточно ли у нас хитов?», но после того, как группа насчитала 13—15 песен, он был убежден. Гитарист Джейсон Хук в интервью SpazioRock описал запись крайне восторженно:

Все, кто слышали работу, утверждали, что это наша лучшая запись. Я очень взволнован. Мне кажется, мы сделали свою работу гораздо лучше, чем ожидали.

27 октября 2017 года было опубликовано лирическое видео на песню «Trouble». Тогда же был объявлен треклист альбома и даты тура.

Рецензии 

Критики положительно отозвались об альбоме. Джеймс Кристофер Монгер из AllMusic утверждал, что группа хорошо совместила чартовые рок-хиты и грув-метал-песни, тем самым показав обе стороны творчества Five FInger Death Punch. Также он хвалил и новые песни группы. Обозреватель Rock Hard Конни Шиффбауэр также оценил новые песни на сборнике, выделив «полубалладу» «Gone Away» с грубым и эмоциональным вокалом Айвена Муди. Элеонора Гудман из Metal Hammer отзывалась об альбоме сдержаннее, отмечав, что «The Bleeding», «Lift Me Up» и «Jekyll and Hyde» были хорошим выбором для сборника хитов, но включение трех каверов («Gone Away», «Bad Company» и «The House of the Rising Sun») было достаточно бесполезно. Также она была удивлена отсутствию песни «Mama Said Knock You Out» с альбома The Wrong Side of Heaven and the Righteous Side of Hell, Volume 1, которая, по её словам, всегда удачно сочеталась с группой.

Список композиций

Чарты и сертификации

Недельные чарты

Годовые чарты

Синглы

Сертификации

Участники записи  
Данные с сайта AllMusic.

Five Finger Death Punch 
 Айвен Муди — вокал
 Золтан Батори — ритм-гитара
 Джексон Хук — соло-гитара, бэк-вокал (1—9, 11—16)
 Даррелл Робертс — гитара (10)
 Урос Расковски (Steelheart) — гитарное соло (10)
 Крис Каил — бас-гитара, бэк-вокал (1–4, 6–9, 11–15)
 Мэтт Снелл — бас-гитара, бэк-вокал (5, 10, 16)
 Джереми Спенсер — ударные

Дополнительный персонал 
 Кевин Чурко – продюсер, звукорежиссёр, мастеринг
 Логан Мадер – мастеринг
 Алан Прайс – 	Композитор
 Тревор Ниманн – 	Дизайн упаковки

Примечания 

Альбомы Five Finger Death Punch